La stéphanite est un antimoniosulfure naturel d'argent, de formule chimique .
 Les Stéphanites sont une secte dissidente de l'Église éthiopienne orthodoxe, qui apparaît au .
 Dans la Grèce antique, un concours stéphanite est un concours dont le vainqueur est récompensé par une simple couronne.